Die Duelbits Players Championship 2023 war ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2022/23, das vom 20. bis 26. Februar ausgetragen wurde. Qualifiziert waren die Top 16 der Saisonrangliste von der Championship League im Sommer 2022 bis zu den Welsh Open 2023, die unmittelbar vorher zu Ende gegangen waren. Die Leisure Village in Wolverhampton in Mittelengland war zum zweiten Mal in Folge Austragungsort des Turniers. Der World Grand Prix im Januar mit 32 Spielern und die Tour Championship Ende März mit 8 besten Spieler bildeten mit der Players Championship die Players Series mit steigendem Preisgeld und einer Zusatzprämie für den erfolgreichsten Spieler.

Der Titelträger von 2022, der Australier Neil Robertson, gehörte in diesem Jahr nicht zu den teilnehmenden Top 16. Shaun Murphy und Ali Carter bestritten in diesem Jahr das Finale. Murphy gewann mit 10:4 und holte sich damit den 10. Titel bei einem vollwertigen Ranglistenturnier in seiner Karriere.

Preisgeld 
Seit 2017 wurde bei der Players Championship um insgesamt 385.000 £ gespielt, die sich unverändert wie folgt verteilten:

Setzliste 
Gesetzt waren die Top-16-Spieler der laufenden Saison, beginnend mit der Championship League 2022 bis zu den Welsh Open 2023:

Turnierplan 
Bis zum Halbfinale waren 6 Frames nötig für den Sieg (Best-of-11-Modus). Im Finale war dann der Sieger, wer zuerst 10 Frames gewann (Best of 19).

Joe O’Connor, erstmals unter den Top 16 und bis zuletzt ein Wackelkandidat für die Teilnahme, gelang in Runde 1 die größte Überraschung. Er schlug Mark Allen, den überragenden Spieler der bisherigen Saison mit 6:3. O’Connor kämpfte sich auch durch die nächste Runde und scheiterte im Halbfinale nach 4:2-Führung noch mit 4:6 gegen Ali Carter. Der „Captain“ hatte zuvor Mitfavorit Judd Trump und Robert Milkins, wenige Tage zuvor noch Sieger der Welsh Open, aus dem Turnier genommen.

In der zweiten Hälfte des Tableaus kam mit Kyren Wilson ein weiterer Mitfavorit locker ins Halbfinale. Auch Shaun Murphy, zuvor Finalgegner von Milkins, spielte sich souverän gegen Mark Selby und sogar mit einem 6:0 gegen Ryan Day in die Vorschlussrunde. Bis zum 3:3 konnte Wilson im Halbfinale den Frame-entscheidenden Breaks von Murphy jeweils umgehend eigene hohe Breaks entgegensetzen. Als ihm das beim vierten Mal nicht mehr gelang, war das die Vorentscheidung, und Murphy folgte schließlich mit einem 6:3-Endergebnis Carter ins Finale.

Finale 
Shaun Murphy und Ali Carter gehörten zu den erfolgreichsten Spielern des vorangegangenen Monats. Murphy kam direkt aus dem Finale der Welsh Open nach Wolverhampton, das er allerdings gegen Robert Milkins verloren hatte. Auch wartete er seit 2020 auf einen Turniersieg. Den hatte Carter drei Wochen zuvor beim German Masters errungen.

Murphy knüpfte an seine Serie von Century-Breaks der vergangenen beiden Wochen an und spielte in Frame 2 mit 145 Punkten das höchste Turnierbreak. 3:0 ging er in Führung, doch Carter hielt mit einem eigenen Century und einem weiteren hohen Break bis zum 2:4 dagegen. Doch zwei weitere Breaks von über 100 Punkten brachten Murphy eine komfortable 6:2-Führung nach der ersten Session. Es schien ein schnelles Ende zu nehmen, als er am Abend mit zwei weiteren hohen Breaks den Vorsprung auf 8:2 erhöhte. Doch in den nächsten beiden Frames gelang ihm kein Einstieg und Carter zeigte seine Klasse und entschied beide in einer Aufnahme für sich. Im 13. Frame gelang es ihm, einen Vorsprung von 45 Punkten herauszuspielen. Doch es reichte nicht aus und Murphys „steal“ zum 9:4 mit einem 88-Punkte-Break war die Vorentscheidung. Den nächsten Frame gewann er mit seinem fünften Century des Finales und beendete das Match mit 10:4.

Für Murphy war es insgesamt der 20. Profititel und der 10. bei einem vollwertigen Ranglistenturnier. Nur 10 Spieler hatten vor ihm diese Zahl an Ranglistensiegen erreicht.

Century-Breaks 
Neun Spieler spielten zusammen 23 Century-Breaks. Das höchste Break mit 145 Zählern erzielte der Sieger des Turniers Shaun Murphy im Finale. Er spielte allein die fünf höchsten Breaks des Turniers und mit 11 Breaks von 100 oder mehr Punkten insgesamt überbot er den bis dahin geltenden Turnierrekord von 8 Centurys durch einen Spieler deutlich.

Quellen

Weblinks 
 2023 Players Championship bei CueTracker

2023
Snookerveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Wolverhampton